Ла Манзаниља има више значења:

 Ла Манзаниља (Текоман), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Ла Манзаниља (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Манзаниља, Ла Амариља (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Манзаниља (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Манзаниља (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манзаниља (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манзаниља (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Манзаниља, Терсера Манзана де Дескани Бахо (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Манзаниља (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Манзаниља (Сан Блас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Манзаниља (Сочијапулко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ла Манзаниља (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Манзаниља (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику